Льво́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Львова, Александра Дмитриевна (в девичестве Шидловская, 1849—1932) — русская поэтесса, писательница
 Львова, Анфиса Петровна (в девичестве Балавинская (Баловенская); в первом замужестве Кренпцына (1823—1821) — российская писательница. 
 Львова, Варвара Николаевна (в замужестве Бобринская; 1864—1940) — русская благотворительница, деятель русской эмиграции.
 Львова, Вера Константиновна (1898—1985) — советская актриса театра и кино, театральный педагог.
 Львова, Елена Сергеевна (1891—1971) — художница-иконописец из рода князей Львовых.
 Львова, Злата Александровна (1930—2012) — старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
 Львова, Ирина Вильевна (род. 1964) — российский писатель, литературовед, доктор филологических наук.
 Львова, Ксения Сергеевна (1897—1968) — советская писательница.
 Львова, Марина Сергеевна (род. 1984) — российская спортсменка смешанных единоборств. 
 
 Львова, Надежда Григорьевна (1891—1913) — русская поэтесса.
 Львова, Элеонора Сергеевна (род. 1939) — советский и российский историк-африканист, профессор ИСАИ МГУ.
 Львова, Юлия Федоровна (1873—1950) — композитор. Двойные фамилии 
 Львова-Белова, Мария Алексеевна (род. 1984) — российский государственный, политический и общественный деятель. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
 Львова-Синецкая, Мария Дмитриевна (1795—1875) — актриса.
 Львова-Эберле, Лидия (1920—2021) — польская партизанка русского происхождения, подпоручик Армии Крайовой.

 Топоним 
 Львова — деревня, район Либерец, Либерецкий край, Чехия.